Alain Chartier – poeta e scrittore francese
 Émile-Auguste Chartier – filosofo, giornalista e scrittore francese
 Eugène Chartier – musicista e direttore d'orchestra canadese
 John Chartier – argentiere inglese
 Richard Chartier – compositore e artista statunitense
 Roger Chartier – storico francese